Frank Isaac País García – rivoluzionario cubano appartenente al Movimento del 26 luglio
Frank País – comune della provincia di Holguín (Cuba)